Indonesië
 Rambipuji (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Rambipuji (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java